Таранис — бог грома в кельтской мифологии.
 (5370) Таранис — околоземный астероид из группы Амура (III).